Edinost (Jedinstvo), hrvatsko-slovensko političko društvo u Trstu
Edinost (Trst), tiskovina na slovenskom iz Trsta
Edinost (Chicago), slovenski iseljenički list
Edinost (Toronto), slovenski iseljenički list
Edinost - Amerikanski Slovenec, slovenski iseljenički list
Amerikanski Slovenec, slovenski iseljenički list